{{Infobox animanga personaje serie
|serie            = Saga Dragon ball
|nombre           = Bulma Brief
|otrosnombres     = 
|edad             = 5 (Dragon Ball Minus)16-22 (Dragon Ball)28 (Dragon Ball Z Raditz Saga)28-29 (Dragon Ball Z Saga Vegeta y Namek)30 (Dragon Ball Z Garlic Jr. Saga)31 (Dragon Ball Z Trunks Saga)34 (Dragon Ball Z Androids Saga)40s (Saga de Majin Buu, Gokú y sus Amigos Regresan, La batalla de los dioses, Fukkatsu no F, Dragon Ball Super y DBZ Futuro alternativo)50s (Dragon Ball GT)
|peso             =
|altura           = 
|ocupación        = InventoraCientíficaAventurera
|procedencia      = Capital del Oeste
|especie          = Humana
|relevancia       = Personaje secundario
|familia          = Dr. Brief (padre)Bikini Briefs (madre)Tights (hermana mayor)Vegeta (esposo)Trunks (hijo)Bra (hija)Tarble (cuñado)Gure (cuñada)Rey Vegeta (suegro)
|tipoextra        = Pareja
|extra            = Vegeta (esposo)Yamcha (exnovio)
|seiyu            = Hiromi TsuruAya Hisakawa
|doblador         = Laura Ayala (Zero y el dragón mágico, eps. 238-240 DBZ)Rocío Garcel (Todo DB hasta la saga de Cell, Dragon Ball Z Kai y Dragon Ball Súper)Mónica Manjarrez (resto DBZ y DGGT) (México)Isabel Martiñon (ep. 60, DBZ y película 4)
}}

 es un personaje de la serie de manga y anime Dragon Ball. Bulma inicia la búsqueda de las Dragon Balls en el primer capítulo de la serie ya que desea encontrar un novio. Su nombre proviene de una deformación del inglés . Es la representación del personaje Xuanzang de la historia china Viaje al Oeste.

Características 
Bulma es el primer personaje de Dragon Ball con el que tiene contacto Son Gokū en su búsqueda de las siete Dragon Balls para pedir un deseo. Es una chica delgada con cabello celeste (color lila en el manga), que al comienzo de la serie tiene 16 años, es hija del Dr. Brief, un renombrado científico fundador de Capsule Corporation y creador de las famosas cápsulas Hoi-Poi. 

Va en busca de las Dragon Balls para pedir su deseo (al principio quería un novio), va provista de todo tipo de vehículos y artefactos tecnológicos sumamente útiles. Aunque carece de habilidad para el combate, su inteligencia es muy superior a un ser humano normal, siendo la creadora de muchos inventos, como por ejemplo el Radar que indica con precisión la ubicación de las Dragon Balls. Bulma, como todos los humanos excepto Mr Satán Satán, muere en la saga de Majin Boo, inclusive se ven algunas escenas en el anime donde junto con Videl, Chichi (Milk en Hispanoamérica) y Dabura buscan a Gohan en el paraíso.

A lo largo de toda la serie, se podría decir que Bulma es la que más cambia de atuendo y aproximadamente tuvo 66 tipos de peinados siendo incluso en la actualidad como el personaje de anime que sufre más transformaciones de imagen durante el desarrollo del manga y anime al que pertenece.

Bulma es una mujer con un gran sentido en la aventura, es muy decidida aunque también tiene su carácter. Ella es un personaje muy importante en Dragon Ball Z, ya que fue la creadora de la máquina del tiempo para que Trunks del futuro viajara al pasado para cambiar la historia.
Tiene una relación con Vegeta y con él tuvo dos hijos, Trunks y Bra. Es la inventora del sistema de encapsulado de objetos y, gracias a la comercialización del invento a través de la  Corporación Cápsula, la mujer posee una gran fortuna, lo que permite vivir desahogadamente a toda su familia y que Vegeta pueda dedicarse a su entrenamiento.

Historia

Dragon Ball

Primera búsqueda 
Bulma encontraría una esfera del dragón guardada en su casa y otra en un valle; tras investigar descubriría una leyenda que señalaba que al reunir las siete un dios aparecería para conceder un deseo. Aprovechando que habían iniciado las vacaciones en su colegio, creó un radar que podía detectar la firma de energía específica de la esferas e inició un viaje para encontrar las cinco restantes y desear obtener un novio apuesto.

Al iniciar su viaje, el radar la llevó hasta las montañas donde conoció a un muchacho inocente y poderoso llamado Son Gokú que poseía la esfera de cuatro estrellas, pero ante la negativa del muchacho a separarse del único recuerdo de su abuelo, Bulma lo convence que la acompañe en su viaje para protegerla y ayudarla a encontrar las otras esferas. Durante el viaje conoce a algunos otros personajes como el cerdo Oolong que se une a la búsqueda contra su voluntad o el bandido Yamcha que desea las esferas para curar su ginofobia. Finalmente todos deben unir fuerzas para evitar que el malvado pero inepto Pilaf use el deseo para conquistar el mundo, así todos se convierten en amigos y Bulma consigue indirectamente su propósito original al iniciar una relación con Yamcha.

Contra el Ejército Red Ribbon 
Un año después vuelve a reunirse con sus amigos para animar a Yamcha y Goku en el 21° Torneo de las artes marciales. Tras la pelea final vuelve a aparecer revelando que ha roto con Yamcha ya que tras curar su ginofobia este se ha vuelto infiel, así que decide acompañar a Goku mientras este busca la cuarta esfera y se enemista con el Ejército Red Ribbon. Junto a Krillin ayudan a Goku en la cueva submarina de los piratas contra el General Blue y tras el entrenamiento del muchacho con el maestro Karin intenta alcanzarlo cuando este ataca la base principal del ejército. Tras el final de estos enemigos, Bulma ha logrado reconciliarse con Yamcha y asiste a la pelea de Goku y sus amigos contra los peleadores de Uranai Baba para que la anciana revele el paradero de la última esfera. Tras obtener esta información Bulma consigue que Kame sennin acepte a Yamcha como uno de sus discípulos y lo prepare para el siguiente torneo de artes marciales.

El malvado Piccolo Daimao 
Pasan tres años y Bulma se reúne con sus amigos en la capital del oeste para el 22° Torneo donde deberán enfrentar a Tsuru Sennin y sus discípulos Ten Shin Han y Chaozu que buscan ganar el torneo y vengarse de Goku por la muerte de Tao Pai pai, hermano menor de Tsuru. Tras acabar este torneo inicia las batallas contra Piccolo Daimao y Bulma debe ver como fallecen muchos de sus amigos, pero conservando la esperanza de poder resucitarlos fabrica cámaras de preservación donde almacenar sus cuerpos hasta el día en que puedan reunir las esferas, cosa que logran después que Goku derrota al villano y pide a Kami-sama que resucite al dios dragón.

La venganza de Piccolo 
Tres años después, asiste al 23° torneo y descubre junto al resto que Piccolo creó un vástago muy poderoso para cobrar venganza, por lo cual Goku fue entrenado los últimos tres años por Kami-sama para detenerlo, cosa que logra tras una dura lucha.

Dragon Ball Z

La llegada de los saiyajines 
Cinco años después de la pelea contra Piccolo, Bulma asiste a una reunión con sus amigos en Kame House donde Goku les presenta a su hijo Son Gohan, sin embargo la reunión es interrumpida por Raditz, el hermano mayor de Goku, quien revela el origen alienígena del joven y secuestra a su sobrino. Tras la muerte de Goku y en espera de la llegada de Vegeta y Nappa, Bulma reúne las esferas para resucitar a su amigo en la fatídica fecha.

El día en cuestión desde Kame House la joven atestigua como Yamcha, Ten Shinhan, Chaozu y Piccolo son asesinados antes que el resto logre acabar con Nappa y echar a Vegeta del planeta.

Saga de Freezer 

Sin las esferas para resucitar al resto, Krillin propone viajar al planeta Namek a buscar las esferas originales para revivirlos y Míster Popo revela a Bulma la ubicación de la nave con que Kami-sama llegó a la Tierra y tras reacondicionarla acompaña a Krillin y Gohan a Namek, donde ayuda a cuidar a Dende tras rescatarlo del genocidio de su raza y posteriormente es la única que escapa ilesa a la Tierra donde alberga en su casa a los Namekianos resucitados hasta que están en condiciones de buscar un nuevo planeta donde establecerse.
Posteriormente (solo en el anime) es convertida por Garlick Junior en uno de sus sirvientes hasta que Gohan, Krillin y Piccolo lo derrotan.

Cell y los androides 
Dos años después recibe en su casa a Vegeta, quien ha regresado buscando a Gokú y atestigua la posterior llegada y muerte de Freezer a manos de Trunks del futuro y el regreso de Gokú a quién el muchacho revela que en tres años morirá por enfermedad y que dos androides arrasarán el mundo, explicándole en secreto también que es el fruto de la futura relación amorosa entre Bulma y Vegeta.

Llegada la fecha de la aparición de los androides, Bulma no sólo ha roto definitivamente con Yamcha harta de sus infidelidades, sino que como dijera el joven ya es madre de Trunks y pareja de Vegeta. Tras la llegada de los nuevos enemigos queda clara la inferioridad de poder de los Guerreros Z así que gracias a los planos obtenidos por Trunks del futuro y Krillin desde el laboratorio donde fabricaran a los androides crea un dispositivo para desactivar a N°17 y N°18 y tras el perfeccionamiento de Cell, Bulma accede a reparar a N°16 para que participe en el Cell Game.

Majin Boo 
Siete años después de la muerte de Goku y la derrota de Cell, Bulma crea un traje de superhéroe para que Gohan pueda proteger Ciudad Satán sin revelar su identidad, posteriormente asiste al 25° Torneo donde ve a su hijo ganar la división infantil y después a su pareja dejarse poseer por Babidi, asesinar civiles y finalmente sacrificarse inútilmente intentando detener a Majin Boo.

Tras esto sería asilada en el templo de Kami-sama mientras su hijo y Goten entrenaban la fusión metamoru pero finalmente fue asesinada por Majin Boo. Mientras los demás guerreros destruían al demonio ella, Chichi y Videl esperaban en el paraíso en compañía de Dabura, que se había redimido, hasta que fueron revividas y aportaron su energía para crear la Genkidama que destruiría definitivamente a Kid Boo.

Dragon Ball GT

Baby y las Esferas Negras 
Tras la transformación de Goku en niño y la dispersión de las esferas negras, Bulma crea la nave con la que Goku, Trunks y Pan viajan por el espacio reuniendo las esferas. Sin embargo cuando Baby logra llegar a la Tierra y controlar la mente de todos los habitantes ella se convierte en su colaboradora más leal, cercana y quien más odio demuestra por quien antes fuera su mejor amigo.

Cuando Goku alcanza la fase 4, uno de los hechos que acrecienta su ira contra Baby es ver como el cariño que se tuvieran ambos con Bulma desde su infancia ha sido transformado en odio por el androide. Sin embargo al obtener la fase 4 y tras pelear y derrotar al androide, Bulma crea una máquina que recolecta y amplifica las ondas blutz gracias a lo cual Baby incrementa su poder y casi mata a Goku hasta que este logre recargar sus poderes con el Ki de sus hijos y amigos.

Finalmente Kaio Shin le daría de beber el agua ultra-sagrada gracias a lo cual se liberaría del lavado de cerebro que el androide le había provocado al igual que el resto de la humanidad.

Los Siete Dragones malignos 
Cuando las Dragon Balls se corrompen y se transforman en Los Siete Dragones Malignos, el Supremo Kaio-sama llama la atención a Bulma responsabilizándola ya que gracias a la creación del Radar del Dragón los humanos han llegado a depender de Sheng Long hasta dejar a las esferas en este estado. Bulma se desliga de la responsabilidad culpando a Gokú con el argumento de que si no hubiera dejado que lo convenciera de acompañarla en la primera búsqueda, ella nunca hubiera sido capaz de reunirlas y a pesar de lo descabellado de sus palabras, Gokú decide aceptar la culpa y buscar solo a los dragones para detenerlos.

Posteriormente, durante el enfrentamiento contra el Dragón de Una Estrella, crea un nuevo emisor de ondas blutz para que Vegeta alcance la fase 4 y ayude a Goku. Tras la victoria sobre el dragón, ve junto al resto como Gokú se despide aunque jamás se entera que ya no está vivo.

La Batalla de los Dioses 

Al momento de la llegada de Bills a la Tierra, Bulma celebra su cumpleaños n°38 junto a los Guerreros Z y sus amigos en una gigantesca celebración en la Corporación Cápsula donde ha reunido las Dragon Balls para dar como premio en las actividades el derecho a pedir un deseo.

Cuando el Dios de la Destrucción comienza a pelear contra el resto de los invitados Bulma, molesta e ignorante de su identidad real, lo abofetea y regaña por arruinar la celebración, cosa por la cual Bills la golpea desatando la furia de Vegeta y logrado que así obtuviera momentáneamente un poder mucho mayor al de Gokú.

Tras acabar la pelea entre Gokú y Bills, este se disculpa con Bulma por haberla golpeado y arruinar su fiesta, así que ella lo acepta como un amigo más ofreciéndole ser su invitado cuando desee visitar la Tierra nuevamente.

Referencias 

Personajes de Dragon Ball
Empresarios ficticios
Aviadores ficticios
Inventores ficticios
Ingenieras ficticias
Científicas ficticias
Ingenieros mecánicos ficticios
Personajes femeninos en anime y manga